José Cenobio Urribarrí es una de las parroquias en las que se divide el Municipio Santa Rita del estado venezolano de Zulia. Toma su nombre del prócer de la independencia José Cenobio Urribarrí.

Ubicación

La parroquia José Cenobio Urribarrí se encuentra ubicada entre el  Municipio Miranda al norte, la Parroquia Pedro Lucas Urribarrí al este, la Parroquia Santa Rita al sur y el lago de Maracaibo al oeste.

Geografía 

La parroquia José Cenobio Urribarrí es una península dentro del lago de Maracaibo, cuyo extremo es Punta Iguana donde se encuentra la cabecera del puente General Rafael Urdaneta que conecta con la ciudad de Maracaibo.

Historia 

Antaño Palmarejo era el punto de cruce del Lago de Maracaibo, primero con botes a vela, luego con ferry (mediados del siglo XX). Existe una canción al ritmo de gaita zuliana que recuerda esos tiempos antes de la inauguración del puente en 1962.

Los ferrys fueron reactivados brevemente en 1964 cuando parte del puente sobre el lago se cayó al chocar el tanquero Esso Maracaibo contra él.

Durante el siglo XX, la isla Providencia frente a las costas del Palmarejo albergó un hospital de leprosos y una comunidad de personas que sufrían dicha enfermedad, la isla incluía una iglesia, un club y otras infraestructuras ya que los internos no podían salir jamás al mundo exterior. Entre sus muros el doctor Jacinto Convit desarrolló la vacuna contra la lepra, que permitió la cura a esta enfermedad, los internos pudieron ser curados y salir y el hospital cerró. La isla fue abandonada y desde entonces está deshabitada y en ruinas. La isla actualmente es propiedad de la Fundación Niños Cantores del Zulia.

El hipódromo de Santa Rita fue inaugurado en 1989 para sustituir el hipódromo de La Limpia (actual CC Galerías Mall en Maracaibo).

Poblaciones

Dentro de la parroquia José Cenobio Urribarrí se encuentran las poblaciones de:

Palmarejo
Punta Iguana

Turismo 

La parroquia José Cenobio Urribarrí cuenta con varios centros turísticos a orillas de la playa donde se puede disfrutar de la vista del lago, la población también es visitada por su gastronomía, específicamente los restaurantes que ofrecen pescado frito y otros productos del mar como camarones y los puestos de cepillado.

Cabe destacar el hipódromo nacional de Santa Rita, construido en 1989, en el cual se efectúan carreras de caballos 2 días a la semana.

Economía 

Además del turismo la pesca es la principal actividad económica de la localidad, sobre todo de moluscos y crustáceos como pulpos, calamares, cangrejos y camarones. Siendo el centro pesquero el de Punta Iguana justo en la cabecera del puente sobre el lago. Además de las ventas de comida y las heladerías.

Zona residencial

Los pueblos de la parroquia se encuentran cerca de vías principales hacia el municipio Miranda, o hacia otros estados. Son pueblos pesqueros a orillas del lago de Maracaibo. Recientemente se están construyendo villas y negocios como concesionarios de autos, hoteles y restaurantes que han dado nuevo vigor a la zona. Antaño el terminal de ferris para cruzar el lago de Maracaibo salía de Palmarejo, la cabecera del puente se encuentra actualmente en Punta Iguana.

Vialidad y transporte

La parroquia cuenta con varias carreteras principales que hacen el acceso y el transporte muy fácil, la carretera Pedro Lucas Urribarrí que conecta la parroquia con Cabimas y el Puente sobre el lago, la carretera Lara – Zulia (renovada y bien asfaltada), y la carretera Falcón – Zulia. Estas vías están en buen estado y hacen fácil el acceso.

La línea Cabimas – Maracaibo pasa por la carretera Lara – Zulia.
Además existen otras líneas que llegan a Palmarejo, desde Santa Rita y Los Puertos y desde Maracaibo.

Sitios de referencia

Hipódromo Nacional de Santa Rita. Carretera Falcón – Zulia.
Puente General Rafael Urdaneta. Intersección, carreteras Pedro Lucas Urribarrí, Lara – Zulia, Falcón – Zulía, vía a los Puertos y vía a Palmarejo. Punta Iguana.
Isla Providencia. Isla al norte del puente sobre el lago y visible desde este, frente a las costas de Palmarejo, actualmente deshabitada, era un antiguo leprosario.

Referencias

Emilio Strauss, William Fuenmayor, José Romero. Atlas del Estado Zulia. (2000)
Urdaneta, Humberto Ochoa. Memoria Geográfica de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. (1994). Edic. Centro Histórico de Cabimas, Maracaibo.

José Cenobio Urribarrí
Barrancas (Santa Rita)